, chiamato comunemente  o , è il protagonista del manga e anime Shin Chan.

È il figlio di Misae e Hiroshi e fratello maggiore di Himawari. Ha 5 anni, vive a Kasukabe (Kasù e Kasù city nel 1º ciclo di trasmissione italiano, rimasto Kasukabe nel 2º ciclo) ed ha un cagnolino bianco, Shiro.

Va all', nella classe dei . I suoi compagni di classe e amici migliori sono Tooru Kazama, Nene Sakurada, Masao Sato e Boo. La sua maestra è la signorina Yoshinaga.

Passa il suo tempo guardando la TV, ed in particolare , la sua serie preferita; mostrando il sedere in giro per la città, eseguendo i balli "culu culu culu shabadì shabadà" e "dell'elefante"; combinando guai; mangiando i biscotti  e leggendo la rivista "Belle bambole beote in bikini".

Ama smisuratamente le ragazze e per conquistarla usa tecniche a suo dire molto sofisticate, quando invece non lo sono. Fa sempre degli scherzi agli amici con tono di voce femminile per dirgli che li ama, riferendosi a loro con il nome di un personaggio, "Eustorgio", apparso in alcune delle soap che Shin guarda.

Dice sempre la verità sulle persone, anche davanti a queste. Questo è uno dei motivi per il quale viene sgridato dai genitori, dato che spesso questa sua onestà tende a far notare i difetti degli individui. È perdutamente innamorato di , una studentessa universitaria di vent'anni, che in Italia è stata chiamata Miyuki nel primo ciclo di episodi e Chitelascia Saccascia nel secondo.

In episodi inediti in Italia lo si può vedere imparare il kendo col giovane maestro .

Il personaggio è tanto celebre da essere stato nominato cittadino ufficiale della vera Kasukabe il 1º luglio 2004 e da essere spesso definito il Bart Simpson giapponese.

Rapporti

Rapporto con la sorella 

Prima della nascita, Shin pensa che Himawari non faccia altro che distogliere l'attenzione su di sé da parte dei genitori. Al momento della nascita di Himawari, Shin è, invece, molto felice perché così potrà essere chiamato fratellone da lei e successivamente si vede come i due vadano d'accordo. La bambina ha preso dal fratello i frequenti ridacchi e la passione sfrenata per le persone del sesso opposto.

È stato proprio Shin-chan, in un episodio inedito in Italia, a scegliere il nome della piccolina. L'ha voluta chiamare Himawari perché la sua classe è quella dei girasoli: la parola "girasole", in giapponese, si dice proprio .Infatti molto spesso si schiera insieme a lei contro i genitori dimostrando quello che lui definisce "amore fraternale."

Rapporto con la madre 

Shin, per i guai che combina, fa sempre impazzire Misae. Quando il figlio combina guai, la madre, come punizione, gli dà degli "sbernoccoli", ossia dei colpi in testa molto forti che, una volta ricevuti, lasciano il segno di mastodontici bernoccoli (da qui il nome sbernoccolo). È per questo motivo che ogni tanto Shin chiama la madre "sbernoccolatrice". Il piccolo soprannomina Misae "mammola", "mammolita" e "Mitsy".

Rapporto con il padre 

Anche se, quando combina guai, fa impazzire il padre, Shin e Hiroshi si capiscono all'istante e spesso si alleano per raggiungere obiettivi in comune o fanno attività insieme. I due condividono la stessa passione sfrenata per le ragazze, ed è per questo che ogni tanto anche Hiroshi riceve degli sbernoccoli. Shin lo soprannomina "papozzo".

Rapporto con il cagnolino 
Shin ha un cagnolino bianco di nome Shiro. I due giocano insieme, ad esempio, a nascondino. Gli è stato comprato dalla madre ed a lei ha promesso di nutrirlo personalmente. Il compito di dargli il cibo spetta quindi a lui, ma spesso se ne dimentica, o fa finta di dimenticarsene, facendolo fare alla madre.

Rapporto con il nonno paterno 

Shin e il nonno Ginnosuke, hanno lo stesso carattere, infatti entrambi seminano guai allo stesso modo. Spesso i due si incontrano dato che questo viene a trovarlo a Kasukabe.

Rapporti a scuola 
All'asilo Shin ha conosciuto i suoi amici Kazama, Nene, Masao, Boo e Ciòunglobulo Blu, con i quali gioca sempre. Con Kazama ha un rapporto di amicizia/odio, dato che spesso i due litigano.
Con loro, Shin forma l', ovvero un'organizzazione mirata alla difesa di Kasukabe.
Fa sempre arrabbiare le maestre Midori e Ume, questo perché non hanno mai un fidanzato. Quando Shin esce per la prima volta con una bambina, deride le sue maestre perché lui ha avuto un appuntamento prima di loro.
Chiama sempre il preside Enchiyou "padrino" dato che i suoi vestiti, i suoi occhiali e il suo forte accento siciliano lo fanno sembrare un boss mafioso.

Abbigliamento 
Shin indossa sempre una maglietta rossa e un paio di pantaloni corti gialli. Nel manga è solito indossare una maglia gialla con pantalone viola. Quando è a scuola è vestito con una maglia celeste e un paio di pantaloni azzurri, con un completo blu e un cappellino dello stesso colore o con maglia bianca corredata di pantaloncini azzurri a bretelle e cappellino giallo. A casa lo si può spesso vedere col pigiama, il quale è bianco e decorato con varie forme geometriche colorate.

Vocabolario 
In episodi non editi in Italia, Shin spesso tende a confondere caratteri simili mentre scrive, come, ad esempio, ち e さ. Nel parlato, invece, solo in giapponese, confonde parole dalla simile scrittura come "hoi" al posto di "hai" (sì) e "ora" al posto di "ore" (io). Inoltre, soprattutto in lingua madre, il bambino, quando incontra delle persone, le saluta con termini quali "Arrivederci" o "Addio", che fanno irritare molto l'individuo con cui conversa.

Teledipendenza 
Shinnosuke è un teledipendente, tanto che, se la televisione si guasta, si mette a piangere o a elencare i programmi che si perderà. I programmi che guarda sono stati inventati nell'adattamento italiano oppure adattati rispetto all'originale.

I suoi preferiti sono  e , dei quali legge anche le versioni a fumetto delle serie, assieme al manga Shogi Samurai (passione condivisa con Masao) e alla rivista "Belle bambole beote in bikini".

Merchandising sul personaggio 
Data l'alta popolarità raggiunta dal personaggio, sia in Giappone che in altri paesi, oltre ai volumi del manga, ai DVD della serie anime e dei film ad essa correlati, sono stati creati molti oggetti da vendere.

Oltre a vari prodotti di consumo, anche i Chocobi (Scrocchia e crocchia in Italia), i biscotti preferiti da Shin, sono stati commercializzati in Giappone. Le confezioni sono verdi, come nella serie, oppure azzurre.

Shinnosuke è inoltre il protagonista in dei videogiochi incentrati su di lui in particolare e più generalmente su tutti i personaggi della serie. Di questi giochi, in Italia ne è arrivato solo uno: .

Interpretazione delle sigle 

Shinnosuke canta diverse sigle dell'anime, talvolta anche con altri personaggi della serie o con cantanti veri e propri.

In Giappone, canta due sigle (entrambe d'apertura) da solo, tre (due di apertura e una di chiusura) con Misae, una (d'apertura) con il ragazzo mascherato, una con i "Crayon Friends" (d'apertura, la sigla speciale per il 15º anniversario), una (di chiusura) con Haruo Minami e una (di chiusura) con Marron Koshaku.

Anche in Italia Shin canta personalmente delle sigle, ma, a differenza del Giappone, solo due, entrambe adattamenti di sue sigle originali. Queste sigle (una di apertura e una di chiusura) sono state effettuate per la trasmissione di nuovi episodi su Cartoon Network risalente al 2009.

Doppiatori nel mondo 

Giappone: Akiko Yajima (1992-2018), Yumiko Kobayashi (2018-)
Italia: Massimo Corizza (1ª voce), Monica Bertolotti (2ª voce)
Gran Bretagna: Kath Soucie
America: Laura Bailey
Francia: Marie Van Ermengem
Spagna: Cristina Mauri (doppiaggio catalano), Sonia Torrecilla (doppiaggio spagnolo), Ana Lemos (doppiaggio galiziano), Júlia Sorlí (doppiaggio valenciano)
Messico: Laura Torres (1ª voce), Nallely Solís (2ª voce)
Germania: Tanja Geke
Olanda: Melise de Winter
Polonia: Brygida Turowska
Portogallo: Fátima Noya
Corea del Sud: Park Yeong-nam

Note

Bibliografia

Libri

Riviste

Collegamenti esterni 

 Scheda sul personaggio di Shinnosuke Nohara sul sito del network americano Adult Swim
 Scheda sul personaggio di Shinnosuke Nohara sulla wiki dedicata a Shin Chan
 Scheda sul personaggio di Shinnosuke Nohara sulla wiki The TV IV

Nohara Shinnosuke
Nohara Shinnosuke